Iceta di Siracusa – filosofo del IV secolo a.C.
Iceta di Siracusa – tiranno della città di Siracusa nel III secolo a.C.